Langegracht (Leiden), een weg en voormalige gracht in de noordelijke binnenstad van Leiden
 Langegracht (Maarssen), straat aan de Vecht in Maarssen, deel uitmakend van het beschermd dorpsgezicht met veel rijksmonumenten
 Langegracht (Amersfoort), straat en gelijknamige gracht in het centrum van Amersfoort